Mondonico ima više značenja:
 Mondonico, Pavia
 Mondonico, Varese